IM est un sigle, qui signifie :
 Ingénieur maritime ;
 Instant messaging en anglais (voir Messagerie instantanée) ;
 Incidents Manager en anglais (voir Gestion des problèmes) ;
 Injection intramusculaire ;
 infarctus du myocarde ;
 Iron Maiden ;
 Index Medicus.

IM est un code, qui signifie :
 Île de Man, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .im.

 Im Seong-gu, personnalité coréenne du .

Im :
 En mathématiques, l’opérateur  ou  permet de désigner l'ensemble image pour une application ou la partie imaginaire pour un nombre complexe.
 Im et Ím, digrammes de l'alphabet latin.

Code